Antoni Baranowski (1760–1821) – generał major wojsk koronnych
 Antoni Baranowski (1835–1902) – litewski poeta, biskup sejneński
 Antoni Longin Baranowski (1854–1922) – generał podporucznik Wojska Polskiego
 Antoni Baranowski (1901–1986) – podpułkownik Wojska Polskiego